El término relaciones peligrosas puede referirse, en esta enciclopedia:

a Las amistades peligrosas, versión en español de la novela epistolar francesa del siglo XVIII de Pierre Choderlos de Laclos;
a Dangerous Liaisons (Relaciones peligrosas), versión en español (en Hispanoamérica, en particular) de una de las adaptaciones cinematográficas de esa misma novela, de 1988, dirigida por Stephen Frears;
a Relaciones peligrosas (2012), una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios, de Miami, adaptada de la serie de televisión española Física o química.